Die Altstadthalle und Fischbrutanstalt ist ein Baudenkmal an der Unter Altstadt 14 in der Schweizer Stadt Zug.

Die Altstadthalle dient als Ausstellungsraum, dessen Benützung der Abteilung Immobilien der Stadt Zug unterstellt ist. In ihr finden regelmässig Kunstausstellungen statt.

Die Fischbrutanstalt an der Seeseite des Gebäudes beherbergt ein Fischereimuseum mit Schaubrutanlage.

Einzelnachweise 

Bauwerk in Zug
Kulturdenkmal (Schweiz)
Organisation (Zug, Stadt)
Museum im Kanton Zug
Fischereimuseum
Kultur (Zug)
Bildung in Zug (Stadt)
Fischerei (Schweiz)